Llista d'asteroides del 122.001 al 123.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 122001–122100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 122101–122200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 122201–122300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 122301–122400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 122401–122500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 122501–122600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 122601–122700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 122701–122800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 122801–122900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 122901–123000 [ modifica]